Hovedskov har flere betydninger:
 Hovedskov (Grædstrup Sogn) – en bebyggelse i Grædstrup Sogn
 Hovedskov (Sønder Alslev Sogn) – et areal i Sønder Alslev Sogn
 Hovedskov (Møn) – en bebyggelse i Stege Sogn